Adrien Backscheider (ur. 7 sierpnia 1992 w Metzu) – francuski biegacz narciarski, medalista mistrzostw świata, dwukrotny medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Adrien Backscheider pojawił się 1 marca 2008 roku w zawodach juniorskich we francuskiej miejscowości Bois-d’Amont, gdzie zajął jedenaste miejsce w biegu na 7,5 km techniką dowolną. W styczniu 2011 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Otepää, gdzie był między innymi osiemnasty w biegu łączonym na 20 km. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Erzurum był piąty w sztafecie i jedenasty na dystansie 10 km techniką klasyczną. Ponadto na mistrzostwach świata młodzieżowców w Val di Fiemme w 2014 roku zdobył złoty medal w biegu łączonym na 30 km.

W Pucharze Świata zadebiutował 19 stycznia 2013 roku w Clusaz, gdzie w biegu na 15 km stylem klasycznym zajął 35. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył jedenaście miesięcy później, 14 grudnia 2013 roku w Davos, zajmując 26. miejsce na dystansie 30 km stylem dowolnym. Brał udział w ósmej edycji Tour de Ski, ale nie zdołał ukończyć rywalizacji.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Jak dotąd Backscheider nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Francuscy biegacze narciarscy
Francuscy medaliści olimpijscy
Ludzie urodzeni w Metz
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1992